

Аннаполіс-Роял, Нова Шотландія

Аннаполіс — місто, штат Меріленд
 Аннаполіс — місто, штат Міссурі
 Аннаполіс — переписна місцевість, штат Іллінойс